Astarloa est un nom d'origine basque.

Patronyme 
 Igor Astarloa (né en 1976), coureur cycliste espagnol ;
 Oscar Astarloa (né en 1974), joueur espagnol de rugby à XV ;
 Ustaritz Astarloa (né en 1983), joueur espagnol de football.

Notes et références 

Homonymie de patronyme